Квеј има више значења:
 Округ Квеј (Нови Мексико)
 Квеј (Оклахома)